Personen
 David Myers, Amerikaans componist
 Eddie Myers, (1906-1997), Brits legerofficier
 George Sprague Myers (1905-1985), Amerikaans ichtyoloog
 Joseph Myers (1919-1944), Amerikaans militair
 Krisy Myers (1978), Canadees langebaanschaatsster
 Lou Myers (1935-2013), Amerikaans acteur
 Mike Myers (1963), Canadees acteur
 Norman Myers (1934), Brits milieuactivist
 Stanley Myers (1930-1993), Brits filmcomponist
 Whitney Myers (1984), Amerikaans zwemster

 Fictief figuur
 Nina Myers, personage uit de televisieserie 24
 Michael Myers, personage uit horrorfilms

 Overig
 Fort Myers, stad in de Amerikaanse staat Florida

Zie ook 
 Meyers (doorverwijspagina)